Bund (Shanghai)
Algemene Joodse Arbeidersbond
Der Bund, een Duitstalige krant uit Zwitserland
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (afgekort BUND), een Duits equivalent van de Nederlandse Vereniging Natuurmonumenten
Bund was ook een verkorting van Amerikadeutscher Bund of German American Bund, een nazistische organisatie in de Verenigde Staten, die van 1936 tot 1941 bestond.